Velika nagrada Madžarske 2018 je dvajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 29. julija 2018 na madžarskem dirkališču Hungaroring. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel, tretje pa Kimi Räikkönen, oba Ferrari.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:17,419
|1:31,242
|1:35,658
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:17,123
|1:32,081
|1:35,918
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:17,526
|1:32,762
|1:36,186
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:16,666
|1:28,636
|1:36,210
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|1:17,829
|1:30,771
|1:36,743
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:18,577
|1:31,286
|1:37,591
|align="center"|6
|-
!7
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:16,940
|1:31,178
|1:38,032
|align="center"|7
|-
!8
|align="center"|28
| Brendon Hartley
|
|1:18,429
|1:32,590
|1:38,128
|align="center"|8
|-
!9
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:18,314
|1:32,968
|1:39,858
|align="center"|9
|-
!10
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:17,901
|1:33,650
|1:40,593
|align="center"|10
|-
!11
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|1:18,208
|1:35,214
|
|align="center"|11
|-
!12
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:18,540
|1:36,442
|
|align="center"|12
|-
!13
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:17,905
|1:36,506
|
|align="center"|13
|-
!14
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|1:18,641
|1:37,075
|
|align="center"|14
|-
!15
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|1:18,560
|brez časa
|
|align="center"|PL
|-
!16
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
|1:18,782
|
|
|align="center"|15
|-
!17
|align="center"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
|1:18,817
|
|
|align="center"|16
|-
!18
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|1:19,142
|
|
|align="center"|17
|-
!19
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:19,200
|
|
|align="center"|18
|-
!20
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin
|Williams-Mercedes
|1:19,301
|
|
|align="center"|19
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|70
| 1:37:16,427
|align="center"|1
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|70
| +17,123
|align="center"|4
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|70
| +20,101
|align="center"|3
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|70
| +46,419
|align="center"|12
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|70
| +1:00,000
|align="center"|2
|align="center"|10
|-
!6
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|
|70
| +1:13,273
|align="center"|6
|align="center"|8
|-
!7
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|69
| +1 krog
|align="center"|9
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|69
| +1 krog
|align="center"|11
|align="center"|4
|-
!9
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|69
| +1 krog
|align="center"|5
|align="center"|2
|-
!10
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|69
| +1 krog
|align="center"|10
|align="center"|1
|-
!11
|align="center"|28
| Brendon Hartley
|
|69
| +1 krog
|align="center"|8
|
|-
!12
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|69
| +1 krog
|align="center"|13
|
|-
!13
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|69
| +1 krog
|align="center"|17
|
|-
!14
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|69
| +1 krog
|align="center"|18
|
|-
!15
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|68
| +2 kroga
|align="center"|14
|
|-
!16
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin
|Williams-Mercedes
|68
| +2 kroga
|align="center"|19
|
|-
!17
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|68
| +2 kroga
|align="center"|PL
|
|-
!Ods
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
|49
| Menjalnik
|align="center"|15
|
|-
!Ods
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|5
| Motor
|align="center"|7
|
|-
!Ods
|align="center"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
|0
| Vzmetenje
|align="center"|16
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2018
2018